Sergej Aleksandrovič Svetlov (), ruski hokejist, * 17. januar 1961, Penza, Rusija.

Starikov je v sovjetski ligi celotno kariero igral za klub Dinamo Moskva, skupno je na 372-ih prvenstvenih tekmah dosegel 137 golov, ob koncu kariere pa je igral tudi v madžarski in nižji nemški ligi. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je po eno zlato,  srebrno in bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 154-ih tekmah, na katerih je dosegel 57 golov.

Pregled kariere 

|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 22
| 9
| 5
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 19
| 15
| 17
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 13
| 13
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 36
| 11
| 11
| 22
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 38
| 8
| 9
| 17
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 84
|
|
| 4
| 3
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 36
| 15
| 11
| 26
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 35
| 15
| 20
| 35
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 36
| 20
| 19
| 39
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 5
| 1
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 35
| 12
| 18
| 30
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 31
| 12
| 10
| 22
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 15
| 3
| 4
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ujpesti TE
| Madžarska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Ratinger Löwen
| 2.Liga Nord (D)
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Herner EV/EG
| 1.Liga Nord (D)
| 94/95
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 354
| bgcolor="#7FFF00" | 154
| bgcolor="#7FFF00" | 154
| bgcolor="#7FFF00" | 308
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 166
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Ujpesti TE
Hokejisti EC Ratinger Löwen
Hokejisti Herner EV
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih